Elbon ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elbon (Pennsylvania), im Elk County
 Elbon (South Dakota), im Haakon County